Cedar Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Falls (Iowa), im Black Hawk County
 Cedar Falls (North Carolina)
 Cedar Falls (Washington)
 Cedar Falls (Wisconsin), im Dunn County
 Cedar Falls Junction, Iowa

Siehe auch:
 Cedar Falls Township
 Operation Cedar Falls